Pigegruppe benyttes på dansk i flere betydninger:
 En gruppe børn af hunkøn, som har fælles interesser
 En gruppe unge kvinder, der udgør en bande.
 Pigegruppe (musik) En musikgruppe, der udelukkende består af kvinder/piger